Србиште је појам који се односи на један од сљедећа два топонима:
 Србиште (Анхалт) или Цербст — град у Саксонији-Анхалт, Њемачка;
 Србиште (Задар), такође познато и као Србишће — предио код Задра у Хрватској.

Види још 
 Списак топонима названих по Србима